Charles Adderley (1814–1905) – brytyjski polityk, 1. baron Norton
 Charles Adderley (1846–1926) – brytyjski polityk, 2. baron Norton
 Charles Adderley (1912–1985) – angielski krykiecista